Okręty podwodne typu Sirène – nazwa dwóch typów okrętów podwodnych Marine nationale:
 Okręty podwodne typu Sirène (1900) – typ okrętu podwodnego z początku XX wieku
 Okręty podwodne typu Sirène (1925) – typ okrętu podwodnego z okresu międzywojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów